Существи́тельное, как часть речи праиндоевропейского языка, обладало категориями рода, числа и падежа.

Так же, как и глаголы, существительные могли быть тематическими (у которых между основой и окончанием был соединительный гласный *-o-, чередующийся с *-e-) и атематическими (у которых этого гласного не было).

Строение существительных можно выразить формулой «корень (+ суффикс1…суффиксn) + окончание». Приставок в праязыке не существовало.

Род 
Традиционно для праиндоевропейского существительного реконструируется три рода: мужской, женский и средний, как в индоиранских, кельтских, италийских, германских, славянских и древнегреческом языках. В то же время в анатолийских языках было только два рода — общий и средний. Существуют две гипотезы, объясняющие такое упрощение. Согласно первой, в анатолийских языках произошло упрощение более древней трёхродовой системы. Согласно второй, двухродовая система анатолийских языков древнее трёхродовой других индоевропейских языков. Вторая гипотеза (выдвинута А. Мейе) предполагает, что первоначально праиндоевропейский язык был языком активной типологии и что в нём были неодушевлённый и одушевлённый роды, а после отделения анатолийских языков второй распался на мужской и женский.

В ряде современных индоевропейских языков трёхродовая система упростилась в двухродовую (новоиндийские, романские, балтийские), а в некоторых категория рода утратилась вовсе (например, в иранских, армянском, английском, африкаанс).

Число 
Для праиндоевропейского языка восстанавливаются три числа: единственное, двойственное и множественное, как в индоиранских, тохарских, славянских, древнегреческом, древнеирландском и древнелитовском языках.

Особое место в системе праиндоевропейского существительного занимали собирательные существительные, обозначавшие множество, понимаемое как целое. Глаголы при собирательных существительных ставились в единственное число. Например,  «всё течёт» (дословно «все течёт»),  «деньги не пахнут» (дословно «деньги не пахнет»).

Падеж 
Для праиндоевропейского языка восстанавливается восьмипадежная система (именительный, родительный, дательный, винительный, звательный, творительный, местный, отложительный падежи), сохранившаяся в полном объёме только в древних индоиранских языках. Остальные индоевропейские языки её в той или иной мере упростили. Иногда реконструируют также аллативный (директивный) падеж. Этот падеж есть в хеттском языке (окончание -a), и его следы обнаруживают в греческих предлогах  «вниз»,  «вверх» и в наречии  «на земле, на землю», где исходная форма усилена частицей *-i «здесь и сейчас».

Функции падежей:
 именительный падеж обозначал в основном тему предложения;
 родительный падеж имел партитивное и притяжательное значения, а также выражал несогласованное определение;
 дательный падеж служил для обозначения косвенного дополнения;
 винительный падеж. Основной функцией винительного падежа было обозначение прямого дополнения при переходных глаголах. Кроме того, аккузатив служил для обозначения направления или временнóго отрезка (ср. );
 звательный падеж служил для обращения к слушателю. Поскольку звательный падеж существовал как отдельная форма только в единственном числе, и то не во всех типах склонения, то там, где он как отдельная форма отсутствовал, его функции брал на себя именительный падеж;
 творительный падеж обозначал то, что сопровождает действие (орудие; место, где действие осуществляется; лицо, которое при действии присутствует);
 местный падеж обозначал место действия;
 отложительный падеж служил для обозначения места, в котором глагольное действие началось. В переносном значении аблатив обозначал происхождение или причину.

Отложительный падеж имеет особое окончание только в единственном числе тематических основ, в единственном числе атематических основ он совпадает с родительным, а во множественном числе всех существительных — с дательным.

В двойственном числе три формы обслуживают восемь падежей (одна для именительного, винительного и звательного, вторая для родительного и местного, третья для дательного, творительного и отложительного).

У существительных среднего рода формы винительного и звательного падежей всегда совпадают с формой именительного.

Все падежи принято делить на сильные (именительный, звательный, винительный в единственном и двойственном числах, в некоторых парадигмах также местный) и слабые, в соответствии с местом ударения и аблаутом.

Генезис падежных окончаний 
Существуют две теории возникновения богатой именной флексии в праиндоевропейском языке: агглютинации и адаптации. Согласно первой, падежные показатели первоначально были послелогами, которые затем срослись с основой существительного. Согласно второй, разные основы, образованные от одного корня, образовали парадигму и обрели падежные функции.

Хронологически сильные падежи, для которых характерна полная ступень аблаута, вероятно, старше прочих.

По ностратической теории, истоки праиндоевропейского склонения лежат ещё в праностратическом языке, для которого реконструируются, в частности, такие аффиксы, как:
 *-mʌ (показатель падежа прямого объекта);
 *-n (показатель косвенного падежа);
 *-da (локатив).

В качестве именительного падежа существительных несреднего рода сперва служила форма с нулевым окончанием, к которой позднее был присоединён элемент *h1es.

Типы склонения 
Подобно спряжению глаголов, в склонении существительных можно выделить два больших формальных класса — тематический, характеризующийся наличием между основой и окончаниями особого форманта *-o-, и атематический, где такой формант отсутствовал.

Тематический 
Тематические существительные отличаются от всех прочих особыми окончаниями, наличием особого тематического гласного *-o-, чередующегося с *-e-, отсутствием аблаута в корне и отсутствием изменения места ударения в парадигме. Как правило, по тематическому склонению изменялись существительные мужского и среднего родов, значительно реже — женского (например, *snusos «сноха», *bʰāĝos «бук»). Хронологически, видимо, тематическое склонение возникло позже, чем атематическое, и являлось самым продуктивным типом склонения в праиндоевропейском языке.

Окончания тематического склонения, как правило, представляют собой слияние тематического гласного с окончаниями атематического склонения (например, в дательном падеже единственного числа *-o-ei > *-ōi), однако имеются и особые окончания.

Склонение тематических существительных на примере слова «волк» (для хеттского antuḫšaš «человек»):

Склонение существительных среднего рода отличается от мужского только окончаниями именительного и винительного падежей.

Атематические

На -u- 
Склонение существительных на *-u- на примере слова «сын» (для греческого  «предплечье», для латыни manus «рука», для хеттского pankuš «собрание»):

На -i- 
Склонение существительных на *-i- на примере слов «овца» (для санскрита, древнегреческого и литовского), «гость» (для старославянского и готского, в латыни имеет значение «враг») и «зерно» (для хеттского):

На *-ā- 
Первоначально в компаративистике существительные склонения на *-ā- считались вокалистическими, подобно тематическим. Однако ларингальная теория продемонстрировала, что *ā в праиндоевропейском восходит к сочетанию гласного с «ларингалом» (*eh2), таким образом, основы на *-ā- изначально являлись консонантными.

Отличительными особенностями данного типа склонения являются отсутствие окончания *-s в именительном падеже единственного числа и отсутствие аблаута в суффиксе. Поскольку тот же суффикс *-ā < *-eh2 в праиндоевропейском использовался для образования собирательных форм существительных, это дало основания полагать, что существительные на *-ā являются переосмыслением собирательных форм как форм единственного числа.

Склонение существительных на *-ā- на примере слов «лошадь» (для санскрита и латыни), «страна» (для греческого), «дар» (для готского), «рука» (для старославянского и литовского):

На согласный 
Склонение существительных на согласный на примере слова «нога»:

Гетероклитические 
Гетероклитическим называют склонение существительных, для которых характерно наличие суффикса *-r в сильных падежах (именительном и винительном) и суффикса *-n- в слабых падежах. Этот тип склонения широко представлен в хеттском, в отдельных случаях такое склонение сохранилось в латыни, древнегреческом и санскрите. По гетероклитическому склонению изменялись такие слова, как *jēkʷṛ «печень», *wodṛ «вода», *wesṛ «весна», *pexwṛ «огонь». Существовало также одно слово с гетероклитическим чередованием суффиксов *-l/*-n- — *soxwḷ «солнце».

Аблаутно-акцентные классы 
В 1926 году Х. Педерсен выделил у праиндоевропейского существительного два аблаутно-акцентных класса: с ударением на тематической гласной в номинативе и аккузативе, на окончании в остальных падежах (в современной терминологии «гистеродинамический») и с ударением на корне в номинативе и аккузативе, на тематической гласной в остальных падежах (в современной терминологии «протеродинамический»).

Д. Адамс и Дж. Мэллори выделяют также акростатический класс (ударение всегда на корне) и голокинетический (ударение на корне в номинативе и аккузативе, на окончании в остальных падежах).

М. Мейер-Брюггер выделяет три класса с неподвижным ударением — акростатический (с ударением на корне), мезостатический (с ударением на суффиксе) и телевтостатический (с ударением на окончании) — и четыре класса с подвижным ударением: протерокинетический (ударение на корне и тематической гласной), гистерокинетический (ударение на тематической гласной и окончании), амфикинетический (ударение на корне и на окончании) и голокинетический (ударение на корне, тематической гласной и окончании).

Для тематических существительных было больше характерно постоянное ударение в парадигме, а для атематических — подвижное.

Примечания

Литература 
 Красухин К. Г. Введение в индоевропейское языкознание. — : Академия, 2004. — С. 110—145.
 Савченко А. Н. Сравнительная грамматика индоевропейских языков. — : УРСС, 2003. — С. 190—236.
 Семереньи О. Введение в сравнительное языкознание. — : УРСС, 2002. — С. 167—215
 Тронский И. М. Общеиндоевропейское языковое состояние. — : УРСС, 2004. — С. 48—82.
 Beekes R. S. P. Comparative Indo-European linguistics: an introduction. — Amsterdam — Philadelphia: John Benjamin’s Publishing Company, 2011. — P. 179—217.
 Bičovský J. Vademecum starými indoevropskými jazyky. — Praha: Nakladatelství Univerzity Karlovy, 2009. — S. 31—48.
 
 Fortson B. Indo-European language and culture. An Introduction. — Padstow: Blackwell Publishing, 2004. — P. 102—120.
 Meier-Brügger M. Indo-European Linguistics. — Berlin — New York: Walter de Gruyter, 2003. — P. 187—223.
 Ringe D. From Proto-Indo-European to Proto-Germanic. — New York: Oxford University Press, 2006. — P. 41—50.

Праиндоевропейский язык
п